Der Dublin-Marathon ist ein Marathon in Dublin, der seit 1980 jährlich am Autumn Bank Holiday, dem letzten Montag im Oktober, stattfindet. Er gehört zu den zehn größten Marathons in Europa.

Strecke 
Der Start ist auf der Baggot Street, östlich von St. Stephen’s Green. An der Nordseite des Trinity College vorbei geht es über die O’Connell Bridge auf die O’Connell Street mit dem Spire. Bald darauf verlässt man die Innenstadt und begibt sich auf eine große Runde, die entgegen dem Uhrzeigersinn durch die Außenbezirke von Dublin verläuft. Zunächst wird der Phoenix Park angelaufen, dann wechselt man auf das rechte Ufer der Liffey und kehrt über die Vororte Crumlin, Rathgar, Donnybrook und Ballsbridge ins Stadtzentrum zurück. Dort wird das Gelände des Trinity Colleges umrundet, bevor man das Ziel am Merrion Square erreicht. Mit ca. 150 Höhenmetern hat der Kurs ein eher welliges Profil.

Geschichte 

Mit seinem Erstlingsjahr 1980 ist der Dublin-Marathon einer der ältesten Cityläufe weltweit. Nach zwei Jahren waren mit 8750 Finishern mehr als sechsmal so viele Läufer im Ziel wie bei der Erstaustragung. Eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl wurde dann erst wieder 1988 bei der Tausendjahrfeier der Stadt Dublin erreicht. In der Folgezeit blieb man dann unter der 3000er-Marke. Infolge des Laufbooms der letzten Jahre und des zunehmenden Interesses ausländischer Läufer (die meisten davon aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten), die mittlerweile ungefähr die Hälfte des Starterfeldes stellen, liegt die Zahl der Finisher inzwischen weit über 10.000 (Stand: 2013).

Die prominentesten (und gleichzeitig die letzten) einheimischen Läufer, die sich in die Siegerliste eintragen konnten, sind John Treacy (1993) und Sonia O’Sullivan (2000).

Am 28. Oktober 2018 wurden hier im Rahmen des Rennens auch die die Polizeieuropameisterschaften ausgetragen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:06 h, Othmane el-Goumri (MAR), 2019
 Frauen: 2:26:13 h, Tatjana Arjassowa (RUS), 2010

Siegerliste 
Quellen: ARRS, Website

Entwicklung der Finisherzahlen 
Hervorhebungen: Rekordzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Dublin-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Dublin-Marathon 2004 auf LaufReport.de
 Laufbericht vom Dublin-Marathon 2005 auf marathon4you.de
 Laufbericht vom Dublin-Marathon 2010 auf laufspass.com

Einzelnachweise 

Marathon
Marathon
Stadtlauf
Erstveranstaltung 1980